El término verano puede referirse:

al verano o estío, una de las cuatro estaciones del año en las zonas templadas;
a Verano, una localidad y comuna italiana, en la provincia de Bolzano;
a La era, un cartón para tapiz de Francisco de Goya, alusivo al estío;
a El verano, obra musical de Antonio Vivaldi;
a El Verano, el lugar designado por el censo en el condado de Sonoma, estado estadounidense de California;
a Verano, una novela del escritor australiano J. M. Coetzee.
a Verano, una canción del grupo español La Oreja de Van Gogh.